Sparks puede referirse a:

Deporte 
 Los Angeles Sparks, equipo de baloncesto femenino de Los Ángeles, California.
 Loyola Meralco Sparks FC, equipo de fútbol de Filipinas.

Lugares 
 Sparks (Georgia), pueblo en el condado de Cook, estado estadounidense de Georgia.
 Sparks (Nevada), ciudad en el condado de Washoe, estado estadounidense de Nevada.
 Sparks (Oklahoma), pueblo en el condado de Lincoln, estado estadounidense de Oklahoma.
 Sparks (Texas), lugar designado por el censo en el condado de El Paso, estado estadounidense de Texas.

Música 
 Sparks, banda liderada por los hermanos Ron y Russell Mael, surgida en Los Ángeles a principios de los años 1970.
 Sparks (álbum de Sparks), álbum epónimo de dicha banda.
 Sparks (álbum), sexto álbum del grupo de rock madrileño Sex Museum.
 Sparks, segundo sencillo del tercer álbum de estudio de dúo ruso t.A.T.u.
 Sparks (EP), EP de Coldplay.
 Sparks, canción de Hilary Duff.

Personas 
 Barry Sparks, músico estadounidense, bajista de la banda Dokken.
 Donita Sparks, cantante , guitarrista y compositora estadounidense de rock.
 Hal Sparks, actor, presentador y humorista estadounidense.
 Jordin Sparks, cantante estadounidense de pop.
 Kerrelyn Sparks, escritora estadounidense.
 Morgan Sparks, científico e ingeniero estadounidense.
 Nicholas Sparks, escritor estadounidense.
 Paul Sparks, actor estadounidense.

Personajes ficticios 
 Izzy Sparks, personaje de la serie de juegos musicales Guitar Hero.